In biologia il termine Pycnanthus può riferirsi a:

Pycnanthus – genere di piante della famiglia Myristicaceae
Pycnanthus – genere di esacoralli della famiglia Actinostolidae